Keining ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Keining (1892–1971), deutscher Dermatologe
 Horst Keining (* 1949), deutscher Maler